Craan ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Craan (1931–2010), haitianisch-kanadischer Fußballprofi
 Willem Benjamin Craan (1776–1848), niederländisch-belgischer Vermesser und Kartograph

Siehe auch:
 Cran
 Kran (Begriffsklärung)
 Kraan (Begriffsklärung)
 Krahn
 Gran
 Graan
 Grahn